Schnering ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Georg von Schnering (1931–2010), deutscher anorganischer Chemiker, Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung
 Ilsemarie Schnering (1909 oder 1916–1995), deutsche Schauspielerin
 Peter Schnering (1664–1725), deutscher Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck